1 Szkolna Dywizja Piechoty
 Dywizja Instrukcyjna
 Szkolna Dywizja Grenadierów